

Onomastica

 Aimo – variante del nome proprio di persona italiano maschile Aimone

Persone
 Angelo Aimo (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano,
 Bartolomeo Aimo (1889-1970) – ciclista su strada italiano
 Domenico Aimo (1460/1470-1539) – scultore italiano
 Pietro Aimo (1892-1983) – ciclista su strada italiano